37-ма добровольча кавалерійська дивізія СС «Лютцов» () — кавалерійська дивізія, елітне з'єднання в складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існувала в 1945 році.
 Гюнтер Лютцов (; * 4 вересня 1912, Гера — † 24 квітня 1945, поблизу Донауверта) — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху.
 Адольф фон Лютцов — (, 18.5.1782,  — 6.12.1834 — німецький національний герой, барон, що очолив партизанську війну в тилу військ  Наполеона, який окупував Німеччину.

Див. також 
 Lützow (Важкий крейсер 1939) — останній з серії важких крейсерів типу «Адмірал Гіппер».